Luxemburger steht für:

 Staatsangehöriger Luxemburgs 
 Luxemburger (Volk), Staatsbürger Luxemburgs und Angehöriger der Luxemburgisch sprechenden Ethnie
 Einwohner der Stadt Luxemburg, siehe Luxemburg (Stadt)
 Angehöriger des Hauses Luxemburg, siehe Haus Luxemburg (Begriffsklärung)

Siehe auch:
 Luxenburger